Torsten Nilsson kan avse:

 Torsten Nilsson (1905–1997), socialdemokratisk politiker
 Torsten Nilsson (lantbruksforskare) (född 1936), professor i trädgårdsproduktlära vid Alnarp
 Torsten Nilsson (teolog) (1925–2009), teolog inom EFS
 Torsten Nilsson (tonsättare) (1920–1999), tonsättare och organist
 Torsten Nilsson (svensk jurist) (1877–1963), svensk häradshövding
 Torsten Nilsson (finländsk jurist) (1889–), finländsk häradshövding